Эгон фон Швейдлер (; 10 февраля 1873, Вена, Австро-Венгрия — 10 февраля 1948, Зехам, Зальцбург, Австрия) — австрийский физик. Профессор (1906). Доктор философии. Член Венской академии наук.

Биография 
Сын адвоката. До 1894 года изучал физику и математику на физико-математическом факультете Венского университета.

Защитил докторскую диссертацию на тему «О внутреннем трении ртути и некоторых сплавов амальгамы» (1895).

С 1899 года работал в Венском университете, ассистентом Франца Серафина Экснера.

В 1911 году был назначен доцентом. Одновременно, с 1911 года работал в Физическом институте университета.

С 1911 по 1926 год — начальник отдела экспериментальной физики в Университете Инсбрука, где был деканом в 1924 году, ректором в 1925/1926 году.

В 1926 году по приглашению вернулся в качестве ординарного профессора в Физический институт Венского университета.

В 1929—1933 годах был секретарём, в 1933—1938 гг. — Генеральным секретарём, в 1939—1945 гг. — вице-президентом Австрийской академии наук.

В 1933 году был избран председателем Немецкого физического общества (Бад-Хоннеф, Германия).

Похоронен на почётной части венского Дёблингского кладбища.

Научная деятельность 
Работы Эгона Швейдлера посвящены, главным образом, исследованию радиоактивности. В 1905 году первым установил статистический характер закона превращения элементов. Совместно со  определил период полураспада полония (140 дней), установил превращение его в свинец, обнаружил (в 1899) отклонение лучей радия в магнитном поле.

Провёл исследования в области Атмосферного электричества.

В 1911 году опубликовал книгу «Практические упражнения при выполнении школьных экспериментов», а в 1916 году совместно со Стефаном Мейером одну из своих самый важнейших работ «Радиоактивность» («Radioaktivität»), которая в течение многих десятилетий была международным стандартом в этой области.

За успешную деятельность по изучению аномалий в поведении диэлектриков в 1907 году Э. Швейдлер был награждён премией Баумгартена Венской академии наук.

Избранные публикации 
 Die atmosphärische Elektrizität, (в соавт. 1903),
 Über Schwankungen der radioaktiven Umwandlung, Comptes Rendus du Premier Congres International pour L’etude de la Radiologie et de Ionisation (Liege, 1905),
 Praktische Übungen in der Ausführung von Schulversuchen (1911),
 Standardwerk über Radioaktivität, (в соавт. 1916, 2 изд. 1927).

Примечания

Литература 
 Berta Karlik, Erich Schmid: Franz Serafin Exner und sein Kreis. Verlag der Österreichischen Akadademie der Wissenschaft, Wien 1982, ISBN 3-7001-0437-5
 Max von Laue: History of Physics. 1966

Ссылки 
 Egon Schweidler

Физики по алфавиту
Физики XX века
Физики Австрии
Доктора философии
Выпускники Венского университета
Преподаватели Венского университета
Преподаватели Инсбрукского университета
Ректоры Инсбрукского университета
Умершие в земле Зальцбург
Члены Австрийской академии наук
Похороненные на Дёблингском кладбище